Banc Central de l'Uruguai, banc central de la República de l'Uruguai
 Barcelona Centre Universitari, servei de suport per a universitaris de Barcelona
 Bé catalogat urbanísticament, una de les categories de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya
 Bultaco Control Unit, unitat de control dels motors de Bultaco